Il singolare del DFS Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Claudia Kohde Kilsch era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Zina Garrison.

Martina Navrátilová ha battuto in finale 7–6(5), 6–3 Garrison.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1989